Beattie ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Beattie (* 1949), US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Amber Beattie (* 1993), englische Schauspielerin und Sängerin
 Andy Beattie (1913–1983), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Ann Beattie (* 1947), US-amerikanische Schriftstellerin
 Brian Beattie (* 1969), simbabwischer Rugby-Union-Spieler
 Charles Beattie (1899–1958), britischer Politiker, Farmer und Auktionär
 Charlton Reid Beattie (1869–1925), US-amerikanischer Jurist
 Colin Beattie (* 1951), schottischer Politiker
 Craig Beattie (* 1984), schottischer Fußballspieler
 Daryl Beattie (* 1970), australischer Motorradrennfahrer
 David Beattie (1924–2001), neuseeländischer Rechtsanwalt, Richter am Supreme Court und 14. neuseeländischer Generalgouverneur
 Edward Beattie (* 1934), kanadischer Boxer
 George Beattie (1877–??), kanadischer Sportschütze
 Herbert Beattie (1926–2019), US-amerikanischer Sänger
 Ian Beattie, britischer Schauspieler
 Jennifer Beattie (* 1991), schottische Fußballspielerin

 Joseph Beattie (* 1978), britischer Schauspieler
 Kevin Beattie (1953–2018), englischer Fußballspieler
 Lynne Beattie (* 1985), britische Volleyballspielerin
 Melody Beattie (* 1948), US-amerikanische Schriftstellerin
 Peter Beattie, australischer Politiker
 Phil Beattie (* 1963), britischer Hürdenläufer
 Red Beattie (John „Jack“ Beattie; 1907–1990), britischer Eishockeyspieler
 Ross Beattie (* 1977), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Scott Beattie (* 1968), italo-kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Stuart Beattie (* 1972), australischer Drehbuchautor und Regisseur
 Tina Beattie, britische römisch-katholische Theologin

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Beattie (Kansas), im Marshall County
 Beattie (Texas), im Comanche County

Markennamen:
 des ehemaligen neuseeländischen Automobilherstellers Formtool Engineering

Siehe auch:
 Beatty